Korhonen – nazwisko pochodzące z Finlandii
 (2988) Korhonen – planetoida